Сезон 2009 года стал для ФК «Спартак» Москва 18-м в чемпионатах России высшего дивизиона, 8-м в Премьер-лиге.

Команда 2009

Хронология событий

Трансферы 
Список игроков пришедших в клуб в ходе сезона 2009:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2009:

Чемпионат России 2009 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2009

В новый сезон "Спартак" вступил с Микаэлем Лаудрупом, который был приглашен в команду Валерием Карпиным. Однако начало сезона-2009 у команды не заладилось. Несмотря на то, что в первом туре Спартак показал хорошую игру, сыграв вничью с петербургским Зенитом, далее последовали поражения от «Кубани», «Москвы» и вылет из Кубка России от «Динамо». Всё это привело к увольнению Лаудрупа. Пост и. о. занял Валерий Карпин. Медленно, но верно команда стала прибавлять. Но несмотря на то, что команда набирала ход, «Спартак» умудрялся терять очки на ровном месте. Сначала была выездная ничья с «Томью», затем была ничья с самарскими «Крыльями Советов». Однако за этими матчами следовало главное дерби страны. Спартак, показав великолепную игру, выиграл матч с ЦСКА, благодаря дублю Алекса. Итог матча — 2:1.

Следующие четыре матча были выиграны «Спартаком», что позволяло бороться за золотые медали чемпионата. Матч, следовавший далее должен был решить все вопросы. В 20-м туре «Спартак» принимал казанский «Рубин». Красно-белые проиграли матч 0:3. После этого поражения все сошлись во мнении, что скорее всего первым будет «Рубин», а «Спартак» займет вторую позицию. Однако оставалось десять туров и надежды на золото ещё были. После матча с «рубиновыми» «Спартак» играл в Химках с «Динамо», где была зафиксирована ничья. Именно в том матче Веллитон «сломал» Владимира Габулова. Далее последовало поражение от «Сатурна». Однако следующие пять туров «Спартак» только выигрывал. Жертвой «Спартака» стали «Томь»,«Амкар»,«Локомотив»,«Химки» и «Ростов». Настали решающие матчи, которые красно-белые провалили. Поражение от «Крыльев Советов», ЦСКА и «Зенита» оставили «Спартак» на второй позиции. Итог года для Спартак вполне неплохой: серебряные медали чемпионата и место в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Результаты матчей

Турнирная таблица

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Кубок России 2008/2009 
Основная статья: Кубок России по футболу 2008/2009

Успешно пройдя первые две стадии Кубка России, обыграв в них «Динамо» (Брянск) и «Шинник» (Ярославль), «Спартак» вышел в 1/4 финала.

Результаты матчей

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.
 Статистика приведена с учётом матчей с «Динамо» (1/16 финала) и «Шинником» (1/8 финала), которые были сыграны в 2008 году.

Кубок России 2009/2010 
Основная статья: Кубок России по футболу 2009/2010

Результаты матчей

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Чемпионат России 2009 (молодёжные составы)

Результаты матчей

Турнирная таблица

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Товарищеские матчи

Основной состав 

 Список матчей возможно неполный.

Молодёжный состав 
 Информация о матчей молодёжного состава неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва

2009
Спартак Москва
Чемпионат России по футболу 2009